6. Igrzyska Afrykańskie – multidyscyplinarne zawody sportowe, które odbyły się w Harare między 13 a 23 września 1995 roku.

Dyscypliny 
Rozegrano zawody w 19 dyscyplinach sportowych:

Klasyfikacja medalowa 
Legenda:

Przypisy